Il termine inglese metal soap (in italiano sapone metallico), si può riferire a:
sapone metallico (tensioattivo);
sapone di acciaio inossidabile, pezzo di acciaio usato come una saponetta capace, secondo alcuni, di togliere cattivi odori dalle mani;
metal soap (restauro), materiale che si forma nella degradazione di dipinti a tempera o a olio.